Det finns flera system för att ange skostorlekar.

Tabell 

Tabellen kan innehålla mindre avvikelser beroende på avrundning när storlekarna översätts mellan olika måttsystem.

Längdenheter 
 Millimeter (mm)
 Centimeter (cm) = 10 mm
 Paris point (pp) = 2/3 cm ≈ 6,67 mm
 Barleycorn = 1/3 tum ≈ 8,47 mm

Storlekar i Europa 
I Sverige, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Finland och andra europeiska länder uttrycker man oftast skostorlekar som längden av lästen i Paris Point.

För skor för vilka lästens längd är 2 cm längre än foten:

Se även 
 Klädstorlek
 Skor

Referenser

Externa länkar 
 Här hittar du din rätta storlek för Europa, England och USA
 Skostorlekstabeller 
 Omräknare för skostorlekar

Skor

es:Calzado#Tallas
fr:Pointures et tailles en habillement#Chaussures